Obârșia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Obârșia (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Obârșia (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Obârșia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Obârșia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Obârșia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea